Skippy steht für:

 Skippy, das Buschkänguruh, australische Fernsehserie (1966–1968)
 Skippy der Buschpilot, australische Zeichentrickserie (1998)
 Skippy (Comicstrip), US-amerikanischer Comicstrip von Percy Corby
 Skippy (Hund), Tierdarsteller in den 1930er-Jahren
 Skippy (1931), US-amerikanischer Spielfilm
 Skippy (2001), US-amerikanischer Spielfilm 
 Skippy-Befehle, siehe Standard Commands for Programmable Instruments